Charles Talbot peut faire référence à:
 Charles Talbot (1er baron Talbot) (1685-1737), avocat et homme politique britannique ;
 Charles Talbot (1er duc de Shrewsbury) (1660-1718), homme d'état anglais ;
 Charles Talbot Foxcroft (1868-1929), homme politique Parti conservateur britannique ;
 Charles Talbot (1801-1876), amiral britannique ;
 Charles Talbot (1769-1823), homme d'église anglais ;
 Charles John Talbot (1873-1942), député de Nouvelle-Zélande.